Exeter je lahko:
 Exeter, Anglija
Exeter, New South Wales
Exeter, South Australia
Exeter, Tasmania
Exeter, Ontario
Exeter, Kalifornija
Exeter, Illinois
Exeter, Maine
Exeter, Missouri
Exeter, Nebraska
Exeter, New Hampshire
Exeter (CDP), New Hampshire
Exeter, New York
Exeter, Pensilvanija
Exeter, Rhode Island
Exeter, Wisconsin
Exeter Township, Berks County, Pensilvanija
Exeter Township, Luzerne County, Pensilvanija
Exeter Township, Wyoming County, Pensilvanija
Exeter College, Oxford
Phillips Exeter Academy
University of Exeter in England
HMS Exeter - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
Duke of Exeter
Earl of Exeter
Marquess of Exeter